Dryadodaphne är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dryadodaphne ingår i familjen Atherospermataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerordningen
Dryadodaphne